

Personnage de fiction 

 Arsène Lupin (), personnage de fiction français de Maurice Leblanc.
 Arsène Lupin III, personnage de fiction japonais de Monkey Punch.

Titres 

 Arsène Lupin (1908), pièce de théâtre de Francis de Croisset et Maurice Leblanc ;
 Arsène Lupin (1909), film muet français de Michel Carré ;
 Arsène Lupin (1916), film muet britannique de George Loane Tucker ;
 Arsene Lupin (1917), film muet américain de Paul Scardon ;
 Arsène Lupin (1932), film américain de Jack Conway ;
 Arsène Lupin détective (1937), film français d’Henri Diamant-Berger ;
 Le Retour d'Arsène Lupin (1938), film américain de George Fitzmaurice ;
 Les Aventures d'Arsène Lupin (1957), film français de Jacques Becker ;
 Arsène Lupin (1960), série télévisée québécoise d’André Giroux et Roger Lemelin ;
 Arsène Lupin contre Arsène Lupin (1962), film français d’Édouard Molinaro ;
 Arsène Lupin (1971-1974), série télévisée française, ouest-allemande, canadienne, belge, hollandaise, suisse, italienne et autrichienne de Jacques Nahum ;
 Arsène Lupin joue et perd (1980), mini-série française d’Alexandre Astruc et Roland Laudenbach ;
 Les Exploits d'Arsène Lupin (1996), série télévisée d'animation française et canadienne de François Brisson et Pascal Morelli ;
 Arsène Lupin (2004), film français de Jean-Paul Salomé.